Le Comité sur la santé, l'éducation, le travail et les retraites du Sénat des États-Unis (United States Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions) est une commission permanente du Congrès qui se consacre aux questions de santé, d'éducation, de travail ou encore de retraites (pensions).

Rôle et fonctionnement

Membres pour chaque législature

Membres durant le  (2021-2023) 
Le comité est dirigé par la sénatrice démocrate de l'État de Washington Patty Murray.

Membres durant le  (2019-2021) 
Le comité est dirigé par le sénateur républicain du Tennessee Lamar Alexander.

Membres durant le  (2009-2011) 
Le comité est dirigé par le sénateur démocrate de l'Iowa Tom Harkin.

Liste des secrétaires de la commission actuelle et celles qui l'ont précédée

Education 1869-1870 
 Charles D. Drake (R-MO) 1869-1870

Education and Labor, 1884-1947 
 Frederick Sawyer (R-SC) 1870-1873
 James Flanagan (R-TX) 1873-1875
 John J. Patterson (R-SC) 1875-1877
 Ambrose Burnside (R-RI) 1877-1879
 James E. Bailey (D-TN) 1879-1881
 Henry W. Blair (R-NH) 1881-1891
 Joseph M. Carey (R-WY) 1891-1893
 James Kyle (PO-SD) 1893-1895
 George Shoup (R-ID) 1895-1897
 James Kyle (PO-SD) 1897-1901
 Louis McComas (R-MD) 1901-1905
 Jonathan P. Dolliver (R-IA) 1905-1909
 William E. Borah (R-ID) 1909-1913
 Hoke Smith (D-GA) 1913-1919
 William S. Kenyon (R-IA) 1919-1922
 William E. Borah (R-ID) 1922-1924
 Lawrence C. Phipps (R-CO) 1924-1926
 James Couzens (R-MI) 1926-1929
 Jesse H. Metcalf (R-RI) 1929-1933
 David I. Walsh (D-MA) 1933-1937
 Hugo L. Black (D-AL) 1937
 Elbert D. Thomas (D-UT) 1937-1945
 James E. Murray (D-MT) 1945-1947

Labor and Public Welfare, 1947-1977 
 Robert A. Taft (R-OH) 1947-1949
 Elbert D. Thomas (D-UT) 1949-1951
 James E. Murray (D-MT) 1951-1953
 H. Alexander Smith (R-NJ) 1953-1955
 Lister Hill (D-AL) 1955-1969
 Ralph Yarborough (D-TX) 1969-1971
 Harrison A. Williams, Jr. (D-NJ) 1971-1977

Human Resources, 1977-1979 
 Harrison A. Williams, Jr. (D-NJ) 1977-1979

Labor and Human Resources, 1979-1999 
 Harrison A. Williams, Jr. (D-NJ) 1979-1981
 Orrin Hatch (R-UT) 1981-1987
 Ted Kennedy (D-MA) 1987-1995
 Nancy Landon Kassebaum (R-KS) 1995-1997
 James Jeffords (R-VT) 1997-1999

Health, Education, Labor, and Pensions, depuis 1999 
 James Jeffords (R-VT) 1999-2001
 Ted Kennedy (D-MA) 2001
 James Jeffords (R-VT) 2001
 Ted Kennedy (D-MA) 2001-2003
 Judd Gregg (R-NH) 2003-2005
 Mike Enzi (R-WY) 2005-2007
 Ted Kennedy (D-MA) 2007-2009
 Tom Harkin (D-IA) 2009-2015
 Lamar Alexander (R-TN) 2015-2021
 Patty Murray (D-WH) 2021-2023
 Bernie Sanders (I-VT) 2023-

Voir aussi

Liens externes 
 Official Committee Page

Santé, l'éducation, le travail et les retraites